Nossa Senhora de Lourdes (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Nossa Senhora de Lourdes (Santa Maria), een wijk in de Braziliaanse gemeente Santa Maria in de deelstaat Rio Grande do Sul
 Nossa Senhora de Lourdes (Juiz de Fora), een wijk in de Braziliaanse gemeente Juiz de Fora in de deelstaat Minas Gerais